Jatnagarðar kan avse:
 Jatnagarðar (nordvästra Vágar), berg på Vágar i Färöarna
 Jatnagarðar (nordöstra Vágar), berg på Vágar i Färöarna